Ole Gunnar Fidjestøl (ur. 21 marca 1960 w Kristiansand) – norweski skoczek narciarski, brązowy medalista olimpijski, dwukrotny srebrny medalista mistrzostw świata, mistrz świata w lotach narciarskich, trzykrotny zdobywca Pucharu Świata w lotach oraz Pucharu KOP.

Kariera 
W Pucharze Świata w skokach narciarskich zadebiutował 2 marca 1980 w Vikersund, gdzie zajął 33. miejsce. 13 marca 1983 po raz pierwszy zdobył punkty PŚ, plasując się na 4. miejscu w Oslo. Dwa tygodnie później, na Velikance w Planicy zajął 13. miejsce, co w efekcie dało mu 42. miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 1982/1983. Pierwszy raz na podium stanął 30 grudnia 1983 w Oberstdorfie, gdzie był trzeci. Następnie zajmował ósme miejsce w Garmisch-Partenkirchen, piąte w Innsbrucku oraz szesnaste w Bischofshofen, co pozwoliło mu zająć piąte miejsce w klasyfikacji końcowej 32. edycji Turnieju Czterech Skoczni. W klasyfikacji generalnej sezonu 1983/1984 zajął ostatecznie 22. miejsce. Na mistrzostwach świata w Engelbergu i Rovaniemi w 1984 wspólnie z Ole Christianem Eidhammerem, Vegardem Opaasem i Perem Bergerudem zajął szóste miejsce w konkursie drużynowym. W tym samym roku odbyły się także igrzyska olimpijskie w Sarajewie, gdzie zajął 31. miejsce na dużej skoczni.

Swoje pierwsze zwycięstwo odniósł 23 lutego 1985 na Čertaku w Harrachovie. W całym sezonie 1984/1985 jeszcze trzykrotnie znalazł się w czołowej dziesiątce zawodów, jednak na podium już nie stanął; w klasyfikacji końcowej zajął 16. miejsce. Nie wziął udziału w mistrzostwach świata w Seefeld w 1985 roku, natomiast wystartował na mistrzostwach świata w lotach w Planicy, gdzie zajął 10. miejsce.

W 1986 zajął 23. miejsce na mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz. Podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie w 1987 wraz z Hroarem Stjernenem, Ole Christianem Eidhammerem i Vegardem Opaasem zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym. Indywidualnie zajmował 24. miejsce na dużej skoczni oraz siedemnaste na normalnym obiekcie. W całym sezonie 1986/1987 trzykrotnie stawał na podium, raz wygrał i dwa razy był drugi. Dało mu to ósme miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ w skokach oraz ponownie pierwsze w PŚ w lotach. Ponadto po raz pierwszy w karierze zdobył Puchar KOP.

Kolejny sukces osiągnął na igrzyskach olimpijskich w Calgary, gdzie razem z Ole Christianem Eidhammerem, Jonem Inge Kjørumem i Erikiem Johnsenem wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym. Na tych samych igrzyskach zajął także 22. miejsce w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni. Miesiąc później zwyciężył na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie, bezpośrednio wyprzedzając Primoža Ulagę oraz Mattiego Nykänena. Kilka dni później był drugi na skoczni Holmenkollbakken, co było jego jedynym podium w tym sezonie. W klasyfikacji generalnej zajął dziewiąte miejsce, po raz drugi zdobył Puchar KOP.

Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 1988/1989, kiedy to zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ w skokach, pierwsze w nieoficjalnej klasyfikacji PŚ w lotach i po raz trzeci z rzędu zdobył Puchar KOP. W większości konkursów plasował się w pierwszej dziesiątce, odniósł też dwa ostatnie zwycięstwa w karierze: 21 stycznia 1989 w Oberhofie i 19 marca 1989 w Harrachovie. Na mistrzostwach świata w Lahti był dziewiąty na dużej skoczni, ale na normalnym obiekcie zajął dopiero 41. miejsce. Ponadto w konkursie drużynowym Norwegowie w składzie: Magne Johansen, Clas-Brede Bråthen, Ole Gunnar Fidjestøl i Jon Inge Kjørum obrobili tytuł wicemistrzów świata wywalczony dwa lata wcześniej.

Ostatni raz na podium Fidjestøl stanął 17 stycznia 1990 w Zakopanem, gdzie wyprzedzili go tylko Jens Weißflog i Andreas Felder. Na mistrzostwach świata w lotach w Vikersund w 1990 zajął piąte miejsce, tracąc do pozycji medalowej niecałe 10 punktów. W klasyfikacji generalnej sezonu 1989/1990 zajął 16. miejsce. Ostatnią dużą imprezą w jego karierze były mistrzostwa świata w lotach w Harrachovie w 1992, gdzie zajął 12. miejsce. Niedługo potem, w marcu 1992 postanowił zakończyć karierę.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1979/1980: niesklasyfikowany
 sezon 1982/1983: 42.
 sezon 1983/1984: 22.
 sezon 1984/1985: 16.
 sezon 1985/1986: 19.
 sezon 1986/1987: 8.
 sezon 1987/1988: 9.
 sezon 1988/1989: 4.
 sezon 1989/1990: 16.
 sezon 1990/1991: 40.
 sezon 1991/1992: 48.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1983/1984 – 5.
 1984/1985 – 38.
 1985/1986 – 18.
 1986/1987 – 14.
 1987/1988 – 48.
 1988/1989 – 10.
 1989/1990 – 12.
 1990/1991 – 18.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 19.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 

Mistrzowie świata w lotach narciarskich
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1987
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1989
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988
Norwescy medaliści olimpijscy
Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1960